TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü – polisportiva e squadra di pallacanestro turca
 TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü – squadra di pallavolo femminile dell'omonima polisportiva
 TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü – squadra di pallavolo maschile dell'omonima polisportiva